Сє́верне () — село у складі Тімірязєвського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Докучаєвського сільського округу.

Населення — 42 особи (2009; 111 у 1999, 181 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 40 %
 росіяни — 37 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Тімірязєвського району (Казахстан)
Села Північноказахстанської області